Ногин Пётр Семёнович (Панас Ногин; 28 апреля 1913, Кривой Рог — 7 февраля 1976, Кривой Рог) — украинский советский писатель.

Биография 
Родился 28 апреля 1913 года в Кривом Роге.

Работал на шахте крепильщиком, электриком. Окончил Криворожский педагогический институт. Первые написанные рассказы были опубликованы в журнале «Кривбасс», выходившем в Кривом Роге в 1931—1932 годах.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года и до Победы. Оборонял Крым, Дон, освобождал Будапешт, Вену. Вначале был старшиной 7-го запасного полка на Крымском фронте, командиром отделения 954-го артполка на Южном фронте. С 1943 года — курсант горноартиллерийского училища в Тбилиси. С 1944 года и до конца воины — командир взвода 4-й батареи 1962-го истребительно-противотанкового артиллерийского ордена Александра Невского полка 4-й отельной истребительно-противотанкового артиллерийской бригады РГК 3-го Украинского фронта. Войну закончил в звании лейтенанта. С 1945 года становится членом ВКП(б).

После войны возвратился в Кривой Рог, работал горным мастером на шахте, в редакции газеты «Красный горняк» и газеты рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского.

Совместно с Николаем Константиновичем Григорьевым был основателем и членом литературного объединения «Рудана». В 1964 году становится первым из криворожских писателей членом Союза писателей УССР.

Умер 7 февраля 1976 года в Кривом Роге, где и похоронен на Северо-Долгинцевском кладбище.

Библиография 
Панас Ногин писал рассказы, новеллы, очерки, юморески, стихи, исторические очерки, создал киносценарий «Шахтный чёрт». Являлся автором произведений «Амба» (1931), повестей «Хорошо, сынок» (1960), «Зелёный змий» (1962), «Авторитет» (1963), романа «Мятежное подземелье» (1966). В своих произведениях писатель правдиво описывает жизнь своих товарищей горняков, с которыми довелось ему работать.

Часть произведений писателя периода войны осталась неопубликованной.

Награды 
 1945 — Орден Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Источники 
 
 Панас Ногин // 22 июня — 9 мая. Писатели Украины в Великой Отечественной: биобиблиографический справочник / сост.: Б. А. Буркатов, А. Я. Шевченко; редкол.: П. Н. Воронько [и др.]. — : Радянський письменник, 1985. — 503 с. — С. 315.
 Цените время… [Текст] / И. Авраменко // Металлург (газета).
 Українські письменники в боях за Крим (1941—1945 рр.) // Кримська світлиця. — 2013 (9 августа). — № 32.

Ссылки 
 Пётр Семёнович Ногин на сайте Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).
 Издания произведений Панаса Ногина в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.
 Панас Ногин на сайте «Литература Приднепровья».

Похороненные в Кривом Роге
Выпускники Криворожского государственного педагогического университета
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Писатели Кривого Рога
Члены Национального союза писателей Украины
Члены КПСС